Donauschlinge steht für:

 Mühlhamer Schleife bei Vilshofen an der Donau, Bayern
 Schlögener Schlinge bei Haibach ob der Donau, Oberösterreich
 Donauschlinge Ybbs bei Ybbs/Persenbeug, Niederösterreich